Фридрих Христиансен (, , Вик-ауф-Фёр — , Аукруг) — немецкий лётчик-ас, специалист по морской авиации, генерал авиации, военный преступник.

Биография 
Сын морского капитана.

В 1895 году он нанялся юнгой в торговый флот, являлся вторым офицером на самом крупном в мире паруснике «Preußen». В 1901 году поступил на службу в Кайзерлихмарине, проходил обучение на миноносцах S 37 и G 109, учебном корабле «Блюхер».

В 1913 году решил научиться летать, 27 марта 1914 года получил лицензию № 707, стал работать инструктором в гражданской лётной школе.

Во время Первой мировой войны летал на гидросамолёте. В августе 1914 года был призван как военно-морской лётчик и направлен в часть дислоцированную в Зебрюгге. Утверждал, что сбил 20 самолётов противника и дирижабль C 27, 13 сбитых целей были подтверждены. После ноябрьской революции в конце 1918 года служил в 3-й морской бригаде под командованием Вильфрида фон Лойфенфельда и работал в компании Casper.

В 1922 году вернулся в торговый флот как капитан корабля, где работал до 1929 года, когда стал пилотом в компании Клаудиуса Дорнье. Летал на самом крупном гидросамолёте в мире «Dornier Do X».

В 1933 году поступил на гражданскую службу (министериальрат) в Имперское министерство авиации, в 1937 году вступил в НСДАП (партийный билет № 800 471). 15 апреля 1937 года был назначен руководителем (корпсфюрером) национал-социалистического авиакорпуса.

С 29 мая 1940 по 7 апреля 1945 года являлся командующим Вермахта в оккупированной Голландии, также командовал 25-й армией, армейскими группами «Кристиансен» и «Нидерланды». 2 октября 1944 года он приказал произвести Пюттенскую карательную акцию.

6 июля 1945 года был арестован за военные преступления и в 1948 году приговорён к 12 годам лишения свободы. Однако был выпущен в декабре 1951 года. Его освобождение из заключения в 1951 году стало поводом для возвращения почётного гражданства родного города и восстановления название улицы в его честь, ранее изменённой британской военной администрацией в 1945 году. Эти почести вызвали споры в Германии и Нидерландах и были отозваны в 1980 году городским советом.

Звания 
 Боцман резерва (30 сентября 1902)
 Вице-штурман резерва (21 марта 1915)
 Лейтенант резерва (18 февраля 1916)
 Оберлейтенант резерва (25 июня 1917)
 Капитан-лейтенант резерва (27 сентября 1918)
 Капитан-цур-зее (1 января 1934)
 Оберст (3 января 1934)
 Генерал-майор (1 декабря 1935)
 Генерал-лейтенант (1 августа 1937)
 Генерал авиации (1 января 1939)

Награды 
 Железный крест 1-го (27 апреля 1916) и 2-го (март 1915) классов
 Немецкий крест в серебре (1 июня 1943)
 Крест «За военные заслуги» 1-й и 2-й степени с мечами (оба — 30 апреля 1941)
 Почётный крест ветерана войны
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» 4-го, 3-го и 2-го классов
 Спасательная медаль (20 августа 1917)
 Pour le Mérite (11 декабря 1917)
 Ганзейский крест
 Рыцарский крест Королевского ордена Дома Гогенцоллернов с мечами (27 апреля 1916)
 Австрийский крест «За военные заслуги» 3-го класса с военным украшением
 Крест Фридриха Августа 1-го и 2-го классов (1918)
 Знак пилота Военно-Морского Флота за полёты над морем
 Знак «Лётчик-наблюдатель» в золоте с бриллиантами
 Золотой партийный знак НСДАП

Литература 
 Харук А. И. Истребители Первой Мировой войны. Более 100 типов боевых самолётов. ЭКСМО, 2014. ISBN 978-5-699-70858-1.

Примечания

Ссылки 
 Биография и послужной список

Члены НСФК
Члены НСДАП
Члены фрайкора
Нацистские преступники
Лётчики Первой мировой войны (Германия)
Генералы люфтваффе
Моряки Первой мировой войны (Германия)